Триумф може да се отнася за:

 Римски триумф, класическо разбиране;
 Триумф - условното обозначение на най-модерния руски зенитно-ракетен комплекс приет на въоръжение в руската армия през 2007 година;
 Триумф - марка английски спортни автомобили и мотоциклети;
 Триумф - швейцарска марка дамско бельо;

Вижте също 
 Триумфът на волята